Sidiya peut faire référence à : 
 Abdallah Ould Souleymane Ould Cheikh Sidiya (né en 1961), haut fonctionnaire et un homme politique mauritanien.
 Cheikh Sidiya El-Kebir (1780-1869), cheikh saharien.
 Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya (né en 1961), homme d'État mauritanien.